Ausfahrt steht für:

 Autobahnausfahrt, eine Straße, die von einer Autobahn auf eine nachrangige Straße führt (entsprechend auch bei anderen kreuzungsfreien Straßentypen), siehe Anschlussstelle (Autobahn)
 Gebäudeeinfahrt, bei Gebäuden die straßenseitige Durchfahrt aus dem Innenhof oder einem Stellplatz
 Grundstückseinfahrt, die Anbindung des Grundstücks an das öffentliche Straßennetz
 Spazierfahrt, ein Zeitvertreib

Siehe auch:
 Einfahrt
 Auffahrt
 Gruppenausfahrt